Юхансон или Йохансон (Johanson) — фамилия шведского происхождения, вариант фамилии Юханссон.
Русское написание фамилии для шведских персоналий — обычно Юхансон (иногда Йохансон); для нешведских — обычно в соответствии с практической транскрипцией языка родной страны.

Известные носители:

Мужчины 
 Йохансон, Томас (, род. 1969) — финский яхтсмен, олимпийский чемпион.
 Юхансон, Арвид (; 1929—2013) — норвежский политик, министр нефти и энергетики (1980—1981).
 Йохансон Джей-Джей (Jay-Jay Johanson, настоящее имя — Jäje Johanson, род. 1969) — шведский музыкант.
 Юхансон, Фред (Fred Johanson) — шведский артист- вокалист.

См. также